Почётный гражданин Азоло () — звание, учреждённое в 1822 году и присваемое Муниципальным советом Азоло за заслуги перед городом.

Почётные граждане Азоло (с 1822 года)

Примечания

Ссылки 
 

Появились в 1822 году
Азоло

Награды Италии